Běh na 30 km volně s hromadným startem žen na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 14. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Závod skončil triumfem norských závodnic: zlato si vyjela Marit Bjørgenová, stříbro získala Therese Johaugová a bronz Kristin Størmer Steira Obhájkaně titulu na této trati ze Zimních olympijských her 2010 v kanadském Vancouveru (tam se běželo klasicky) Polka Justyna Kowalczyková závod nedokončila.

Kvůli dopingu byly ze závodu dodatečně diskvalifikovány Rusky Julia Ivanovová a Julia Čekalevová.

Výsledky 
Závod odstartoval v 10:30 místního času.

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

30 km volně ženy